Чухломка — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области. Входит в состав Капустихинского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 150 км, до районного центра рабочего посёлка Воскресенское — 2,8 км.
 Часовой пояс

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 182 человек.

Известные уроженцы, жители 
Смирнов, Иван Васильевич (1886—1979) — изобретатель в области промышленности строительных материалов, лауреат Сталинской премии (1949).

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)